Instrument o estri, objecte, típicament d'ús manual, habitual a casa o a la feina, que fa servei per a les necessitats o activitats de les persones
 Instrument de laboratori, conjunt format pels diversos instruments, dispositius i màquines especialitzades que s'utilitzen als laboratoris amb el fi de realitzar experiències, comprovar dades, obtenir mesures empíriques, realitzar taules, monitorar o controlar l'evolució d'un procés de forma controlada
 Instrument de mesura, objecte que s'utilitza per comparar magnituds físiques mitjançant un procés de mesura 
 Instrument de navegació aèria, conjunt de mecanismes que equipen una aeronau i que permeten el vol en condicions segures
 Instrument de tinta, instrument per escriure amb tinta 
 Instrument financer, concepte comptable 
 Instrument nàutic o de navegació, eina usada en el pilotatge de naus
 Instrument òptic, instrument que conté algun element òptic o be on la llum hi té un paper important 
 Instrument musical, artefacte modificat o construït de manera que tingui unes peces que puguin ressonar en ser accionades amb el propòsit de generar música 
 Instrument de corda fregada, instrument de corda en què el so s'obté fent lliscar un arquet sobre les cordes per fer-les vibrar 
 Instrument de corda percudida, instruments de corda en què aquesta es posa en vibració en ser colpejada per un petit martell o unes palanques unides a les tecles
 Instrument de corda pinçada, subcategoria dins dels instruments de corda 
 Instrument de metall, instrument musical de vent amb una embocadura de broquet
 Instrument de percussió, família d'instruments musicals que generen el seu so pel xoc que produeixen uns percussors contra una superfície
 Instrument de so determinat, aquell que produeix notes concretes i determinades 
 Instrument de so indeterminat, aquell que no produeix notes concretes i determinades 
 Instrument de teclat, instrument musical dotat d'un o més teclats que han de ser accionats per tal que l'instrument soni 
 Instrument de vent de fusta, família d'instruments de vent (aeròfons) en què el so es produeix bufant contra un bisell, a través d'una canya o llengüeta
 Instrument idiòfon, instrument que produeix el so a través de la vibració del seu propi cos
 Instrument membranòfon, instrument musicals que produeixen el so mitjançant la vibració d'una o més membranes
 Instrument musical de canya, instruments que el material que produeix el so és de canya, el terme s'aplica en general a la secció de vent de fusta dels instruments aeròfons 
 Instrument musical de corda, instrument musical que produeix el so quan l'instrumentista fa vibrar unes cordes tibades entre dos punts fixats en l'instrument
 Instrument musical de vent, aquell que genera un so quan es fa vibrar l'aire, normalment en forma d'una columna d'aire en el seu interior
 Instrument musical elèctric, aquell en què l'ús de dispositius elèctrics determina o afecta el so produït per un instrument 
 Instrument musical electròfon 
 Instrument musical electrònic, instrument musical que produeix els seus sons utilitzant l'electrònica (energia elèctrica) 
 Instrument musical mecànic, instrument musical que executa música per si mateix
 Instrument polifònic, instrument musical que pot interpretar, tot sol, una composició de textura musical polifònica 
 Instrument tradicional
 Instrument transpositor, instrument musical que no toca en la tonalitat real, és a dir, la nota que l'intèrpret executa no és la que realment se sent